Hausmarke bezeichnet:

 ein wappenähnliches, meist zur Kennzeichnung von Eigentum verwendetes Zeichen, siehe Hausmarke
 im Handel eine Eigenmarke eines Handelsunternehmens, siehe Handelsmarke

Darüber hinaus ist

 DJ Hausmarke, der Künstlername des deutschen Musikers Michael Beck

Siehe auch:
 Housemarque